— серия японской сёнен-манги, написанная Масаюки Кусуми и иллюстрированная Дзиро Танигути. Адаптирована в серию японских телевизионных дорам и китайских веб-сериалов. Премьера 10 серийного ONA, снятых студией Production I.G, состоялась 5 июня 2017 года.

Сюжет 
Серия рассказывает о 60-летнем мужчине по имени Горо Иногасира (сэйю — Ютака Мацусигэ), вышедшем на пенсию и открывшем в себе любовь к еде. Он путешествует по Японии, посещая разные рестораны и уличные кафе, чтобы посмотреть местную кухню.

Награды 
В 2016 году манга была номинирована на Культурную премию имени Осаму Тэдзуки.

Примечания

Ссылки 
 Самурай гурман на Netflix
 Официальный сайт телесериала
В базах данных